Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Naomi Ōsaka.

In finale Naomi Ōsaka ha sconfitto Ashleigh Barty con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2

Teste di serie 

 Ashleigh Barty (finale)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Elina Svitolina (quarti di finale)
 Naomi Ōsaka (campionessa)
 Bianca Andreescu (quarti di finale)
 Simona Halep (secondo turno)
 Petra Kvitová (quarti di finale)
 Kiki Bertens (semifinale)

 Belinda Bencic (terzo turno)
 Angelique Kerber (secondo turno)
 Madison Keys (secondo turno)
 Aryna Sabalenka (secondo turno)
 Sloane Stephens (secondo turno)
 Wang Qiang (primo turno, ritirata)
 Sofia Kenin (terzo turno)
 Caroline Wozniacki (semifinale)

Wildcard 

  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Peng Shuai (primo turno)

  Wang Xinyu (primo turno)
  Wang Xiyu (primo turno)

Qualificate 

  Magda Linette (primo turno)
  Rebecca Peterson (primo turno)
  Bernarda Pera (primo turno)
  Andrea Petković (secondo turno)

  Lauren Davis (primo turno)
  Anna Blinkova (primo turno)
  Christina McHale (secondo turno)
  Jennifer Brady (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

China Open 2019